Чемпионат мира по самбо 2017 года прошли в Сочи 9-13 ноября во дворце спорта «Айсберг». В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 90 стран мира.

Медалисты

Мужчины

Командный зачёт 
  (6 золотых + 1 серебряная + 2 бронзовых = 9);
  (1 золотая + 2 серебряных + 1 бронзовая = 4);
 ,  (1 золотая + 2 бронзовых = 3);

Женщины

Командный зачёт 
  (5 золотых + 1 серебряная + 2 бронзовых = 8);
  (2 золотых + 3 серебряных + 2 бронзовых = 7);
  (1 золотая + 1 серебряная + 2 бронзовых = 4);

Боевое самбо

Командный зачёт 
  (6 золотых + 1 серебряная = 7);
  (1 золотая + 2 серебряных + 2 бронзовых = 5);
 ,  (1 золотая + 1 серебряная = 2);

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Ноябрь 2017 года
Спорт в России в 2017 году
Международные спортивные соревнования в Сочи
Международные соревнования по самбо в России
Чемпионаты мира в России